Konôpka ist der Familienname folgender Personen:

 Matej Konôpka (* 1991), slowakischer Autorennfahrer
 Miroslav Konôpka (* 1962), slowakischer Autorennfahrer und Rennstallbesitzer

Siehe auch:
 Konopka